O nome Corinth pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Pessoas
Lovis Corinth

Localidades
Corinth (Mississippi)
Corinth (Texas)
Corinth (Geórgia)
Corinth (Kentucky)
Corinth (Montana)
Corinth (Arkansas)

Desambiguação